Vila Real (district), een district van Portugal
Vila Real (stad), de gelijknamige hoofdstad van het district (tevens gemeente)
Vila Real de Santo António, een gemeente in het Portugese district Faro
Vila Real de Santo António (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real de Santo António

Zie ook
Villarreal (doorverwijspagina)